Christine eller Kristine af Danmark kan henvise til flere personer:

 Christine af Sachsen (1461-1521) – datter af kurfyrst Ernst af Sachsen og gift med kong Hans af Danmark
 Christine af Danmark (1521-1590) - datter af Kong Christian 2. af Danmark og gift med hertug Franz 2. Sforza af Milano og hertug Frans 1. af Lothringen